

События 
 Империя Тан — создан протекторат Бэйтин в Западном Крае (на территории современного Синьцзяна).
 Омейядский халифат — флот Аксумского царства совершает рейд в аравийский порт Джидда.
 В провинции Арминия убит арабский наместник Набих ибн Абдаллах аль-Анази. Начинается народное восстание против власти халифата (возможен также 703).
 Вестготское королевство — король Витица собирает последний в истории, 18-й Толедский собор.
 Нортумбрия — Собор в Остерфилде под председательством архиепископа Кентерберийского Бертвальда разбирает тяжбу между Вильфридом, претендующим на сан епископа Йоркского, и королём Элдфритом. Неудовлетворённый решением собора Вильфрид обращается за поддержкой к римскому папе.

Родились 
 Джафар ас-Садик, исламский богослов, 6-й имам шиитов (традиционная датировка, возможен также 700).
 Филарет Милостивый, будущий православный святой.

Скончались 
 , арабский полководец и наместник Хорасана.
 Кинич-Кан-Балам II, правитель Баакульского царства майя.
 Лиутперт, король лангобардов в 700—701 годах (казнён Арипертом II).
 , основатель и первый настоятель бенедиктинского монастыря Брёй в Мервиле и будущий католический святой.
 Муйредах Муллетан, король Коннахта (Ирландия).
 Ротарит, герцог Бергамо и самопровозглашённый король лангобардов (казнён Арипертом II).
 Чэнь Цзыан, китайский поэт (империя Тан).
 Эгика, король вестготов (традиционная датировка, возможен также 703).

См. также 

 Список глав государств в 702 году

Примечания